Taal o Tala, sistema rítmic de la música índia
 Ta'al, partit polític israelià
 Volcà Taal, volcà de les Filipines
 Taal (ciutat), ciutat a Batangas, Filipines
 Taal (pel·lícula), pel·lícula índia